Рајли има више значења:
 Округ Рајли (Канзас)
 Рајли (Индијана)
 Рајли (Канзас)
 Рајли (кратер), кратер на Венери